Ictiologia: El verderol és la forma juvenil del peix anomenat círvia, cèrvia, cerviola, letxa, letxola o cirviola (Seriola dumerili).
 Ornitologia: 
 El verderol comú o verdum (Carduelis chloris) és un ocell.
 La verderola o hortolà groc (Emberiza citrinella) és un ocell.
 La llucareta o verderolet (Carduelis citrinella) és un ocell.
 Micologia:
 El verderol, groguet o pixaconill (Tricholoma equestre) és un bolet.
 El verderol anisat, bolet anisat o bolet d'anís (Clitocybe odora) és un bolet.

 Beguda aperitiva alcoholitzada:
 El verderol és una beguda feta amb ginebra, palo i conyac (a Palma, Mallorca).

Vegeu també 
 Verdum